pancerni – potoczne określenie czołgistów. Termin ten spopularyzowany przez serial Czterej pancerni i pies

Formacje kawalerii 
 pancerni – ciężka jazda z czasów pierwszych Piastów
 pancerni – średniozbrojna formacja kawaleryjska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów